Кубок губернатора Малакки () — шоссейная многодневная велогонка, проходящая в Малайзии. Входит в календарь Азиатского тура UCI.

История 
Впервые гонка прошла в 2007 году и проводилась в многодневном формате. Она сразу вошла в календарь UCI Asia Tour с категорией 2.2. С 2011 года стала однодневной и сменила категорию 1.2.

Своё название получила в честь губернатора штата Малакка и на протяжении всей своей истории несколько раз меняла своё название:
 Melaka Chief Minister Cup (2007)
 His Excellency Gabenor of Malacca Cup (2008)
 Melaka Governor Cup (2010-2011)
 Melaka Governor's Cup (2012-2013)
 Melaka Chief Minister's Cup (2014-)

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Кубок губернатора Малакки на ProCyclingStat
 Кубок губернатора Малакки на Cycling Archives
 2007—2008 и 2010—2014 Кубок губернатора Малакки на CQranking]
 
 

Велогонки в Азии
Велогонки в Малайзии